Rudaki steht für:

 Rudaki, Dichter
 Rudakij (Distrikt), ein Distrikt in Tadschikistan
 Rudaki Institut für Sprache und Literatur, Regulierungsbehörde für die tadschikische Sprache
 Talar-e Rudaki, Konzerthaus
 (90806) Rudaki, Asteroid
 Rūdaki (Merkurkrater), Einschlagkrater auf dem Planeten Merkur